Сали́та — фамилия.

Известные носители 
 Салита, Дмитрий Александрович (Лехтман; род. 1982) — американский боксёр.
 Салита, Михаил Александрович (Лехтман; род. 1973) — американский литератор.